El término Komishuvaja puede referirse a:

 Komishuvaja (Amvrosivka), pueblo en el raión de Amvrosivka del óblast de Donetsk (Ucrania).
 Komishuvaja (Kramatorsk), asentamiento urbano en el raión de Zaporiyia del óblast de Donetsk (Ucrania).
 Komishuvaja (Lugansk), pueblo en el raión de Lugansk del óblast de Lugansk (Ucrania).
 Komishuvaja (Sievierodonetsk), asentamiento urbano en el raión de Sievierodonetsk del óblast de Lugansk (Ucrania).
 Komishuvaja (Zaporiyia), asentamiento urbano en el raión de Zaporiyia del óblast de Zaporiyia (Ucrania).